Бори́с Дво́ркин:
 Дворкин, Борис Григорьевич (род. 1958) — режиссёр документального кино.
 Дворкин, Борис Зямович (1939—2003) — ректор Саратовского государственного аграрного университета.
 Дворкин, Борис Михайлович (1904—1944) — комбриг РККА.
 Дворкин, Борис (хоккеист) (род. 2000) — израильский хоккеист.
 Дворкин, Борис Эммануилович (?—?) — советский инженер-мостостроитель.